Willuhnen ist der Name zweier Orte in Ostpreußen im heutigen Gebiet Polens bzw. Russlands:
 Willuhnen, Kreis Neidenburg, seit 1945: Wiłunie, Dorf im Powiat Nidzicki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Willuhnen, Kreis Pillkallen/Schloßberg, ab 1946: Ismailowo, untergegangener Ort im Rajon Krasnosnamensk, Oblast Kaliningrad, Russland